Claude Brodin, schermidore francese nato nel 1934
 Daniel Brodin, giocatore di hockey su ghiaccio svedese, nato nel 1990
 Jacques Brodin, schermidore francese nato nel 1946
 Jonas Emil Christer Brodin, giocatore di hockey su ghiaccio svedese, nato nel 1993